Грета Арн була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Марія Кириленко виграла титул, перемігши у фіналі Івету Бенешову з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

жінки, одиночний розряд
Estoril Open